RoadRunner Turbo Indy 300 — это этап IRL IndyCar на трассе Kansas Speedway в городе Канзас-Сити штата Канзас, США.

Дебютное соревнование прошло в 2001 году.

История 
Первые 6 этапов прошли в начале июля, а с 2007 года этап сдвинут на конец апреля — начало мая. Официально это было сделано для большего удобства публики и участников, надеявшихся на более прохладную погоду в гоночный уик-энд. Соответственно гонка стала последним этапом серии перед 500 милями Индианаполиса.

Также соревнование 2007 года было любопытно тем, что впервые на одном этапе одной из главных северо-американских автогоночных серий соревновались сразу три дамы — Даника Патрик (финишировала 7-й), Сара Фишер (финишировала 12-й) и Милка Дуно (финишировала 14-й).

Другие соревнования уик-энда 
В уик-энд соревнования также входит этап третьей по значимости серии NASCAR — Camping World Truck Series.

Победители прошлых лет

Этапы IRL IndyCar

Этапы чемпионата AAA 
Впервые гонки инди-/чампкаров в метропольной зоне Канзас-Сити были проведены в 1922—1924, те соревнования проводились на ныне несуществующем треке Kansas City Speedway в Канзас-Сити. AAA провела за это время на треке длиной 1,25 мили 4 гонки.

Последняя гонка была прервана на 60 % изначальной дистанции из-за повреждения полотна. Позже ассоциация так и не вернулась на тот автодром.

Этапы чемпионата Indy Pro Series/Indy Lights

Ссылки 
 Профиль соревнования на сайте IRL IndyCar
 Сайт автодрома